Световна лига по волейбол 2006 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 14 юли до 27 август 2006 и в него участват 16 национални отбори. Финалният кръг се играе в Москва, Русия.

Участници

Международни групи 
 Домакина от финалната фаза, победителя от всяка група и участник с уайлд кард се класират за финалите. Ако домакина е първи в своята група се класира втория от групата.

 Италия се класира чрез уайлд кард.

Група А 

|}

Група В 

|}

Група С 

|}

Група D 

|}

Финална фаза 
 Мачовете се играят в Москва, Русия от 23 до 27 август 2006.

Група Е 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Плейоф 
 Резултатите са включени в класирането на група E и F.

|}

Финален кръг

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране 

Марсело Елгартен, Андре Хелер, Жиба, Мурило Ендрес, Андре Нашименто, Сержио Сантос, Андерсон Родригес, Самуел Фукс, Густаво Ендрес, Родриго Сантана, Рикардо Гарсия, Данте Амарал
Треньор- Бернардо Резенде

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP)
  Жиба
 Най-резултатен играч
  Себастиан Рует
 Най-добър нападател
  Матей Казийски
 Най-добър на блокада
  Винсент Монме
 Най-добър на сервис
  Андре Нашименто
 Най-добър разпределител
  Андрей Жеков
 Най-добър на поста либеро
  Алексей Вербов

Външни препратки 
 Official Website of the 2006 FIVB World League
 Sports123 
 Volleyball Almanac

Световна лига по волейбол